Hegyeshalmi László (1933–2013) színházigazgató
 Hegyeshalmi László (1953–) képzőművész, tanár